Кая Канепи е победителката от предната година, но не участва тук.

Серина Уилямс печели титлата след победа на финала над Анастасия Павлюченкова с 6–2, 6–1.

Поставени тенисистки

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Източници 
 Основна схема

Бризбън Интернешънъл